Ribagorçà, habitant o natural de la Ribagorça
 Ribagorçà, qualsevol parlar propi de la Ribagorça. A grans trets es poden dividir en dos:
 Català ribagorçà, part del català nord-occidental
 Aragonès ribagorçà, part de l'aragonès oriental